Абу-ль-Музаффар Атабек аль-Малик аль-Мансур Сайф ад-Дин Гази I Занги ( — ) — атабек Мосула (1146—1149).

Биография 

Сайф ад-Дин Гази жил в своем икта в Шахризуре. Наиб Али Кучек его пригласил в Мосул.

В 1146 году мосулский атабек Имад ад-Дин Занги, непримиримый противник крестоносцев, был убит собственным рабом. Наследниками атабека Имад ад-Дина Занги были его сыновья Сайф ад-Дин Гази, правивший Мосулом, и Hyp ад-Дин Махмуд, правивший Алеппо.

Сайф ад-Дин Гази I  прибыл в Дамаск из  Мосула, и их совместные усилия не позволили крестоносцам взять город .

Сайф ад-дин правил три года. В 1149 году, после его смерти, визирь Джамал ад-дин и наместник Али Кучук провозгласили эмиром Мосула его младшего брата Кутб ад-Дин Маудуда, правившего до 1159 г. В том же году под власть Мосула перешел Синджар. Во все годы своего правления Маудуд оставался верным союзником Нур ад-дина, который был в те годы самым могущественным мусульманским государем Ближнего Востока.

Примечания

Ссылки 

Зангиды
Военачальники XII века
Военачальники Турции
Противники крестоносцев
Умершие в Мосуле